Эублефа́ры () — род ящериц из семейства эублефаровых.

Виды 
В роде эублефаров около 10 видов, 6 видов описано:
  Anderson & Leviton, 1966 — Иранский эублефар, обитает в Иране, Ираке, Сирии и Турции. Самый крупный современный вид. Имеет около 6-и географических форм, так называемых локалитетов.
  Börner, 1981 — Западно-Индийский эублефар — Индия.
  Gray, 1827 — Эублефар Хардвика, обитает в Восточной Индии и Бангладеш. Имеет несколько географических рас.
  Blyth, 1854 — Пятнистый эублефар или леопардовый геккон. Имеет обширный ареал с несколькими подвидами, а возможно и самостоятельными видами, Пакистан, Индия, типовой экземпляр описанный из Ирана имеет географическую удаленность от основной популяции. Легко содержится и размножается в неволе, выведено множество цветовых морф, не существующих в природе. Описано несколько подвидов —
 Eublepharis macularius afghanicus Börner, 1974. Некоторые систематики рассматривают как самостоятельный вид.
 Eublepharis macularius fasciolatus Günther, 1864
 Eublepharis macularius montanus Börner, 1976
 Eublepharis macularius smithi Smith,1935
 Eublepharis macularius macularius Blyth, 1854
  Darevsky, 1977 — обитает на юге Туркмении, в предгорьях Копет-Дага, а также на севере Ирана. От пятнистого эублефара отличается особенностями окраски и фолидоза.
  Mirza et al., 2014 — описан из национального парка Сатпура, Индия.
 Eublepharis pictus Mirza et Gnaneswar, 2022 — описан из востока Индии.
 Eublepharis sp. — «Turkey»
 Eublepharis sp. — «Pakistan»
 Eublepharis cf. macularius — Непал. Видовой статус этой формы уточняется.

Примечания

Литература 

 
 
 

Эублефаровые